Зенгин () — имя собственное турецкого происхождения; распространено в виде фамилий.
 Зенгин, Толга (род. 1983) — турецкий футболист, вратарь турецкого «Бешикташа».
 Зенгин, Эркан (род. 1985) — шведский футболист турецкого происхождения, вингер клуба «Трабзонспор» и сборной Швеции.